Химпласт — завод, располагавшийся на Фабричной улице в Железнодорожном районе Новосибирска. Основан в 1941 году. Предприятие изготавливало продукцию на основе поливинилхлорида.

История 
Предприятие было создано на базе Кусковского химического завода, эвакуированного в октябре 1941 года из города Перово Московской области в Новосибирск.

24 декабря 1941 года заработала первая очередь цеха формалина.

В 1942 году завод выпустил 7168 т. продукции.

До 1991 года на заводе издавалась газета «Химик» (с 1956 г.), действовали клуб (с 1967 г.) и Музей трудовой славы (с 1971 г.).

29 июля 2014 года на проезжую часть улицы Фабричной рухнула стена одного из корпусов завода, в результате чего был повреждён автомобиль.

Производство 
В период Великой Отечественной войны завод создавал продукцию для изготовления боеприпасов: уротропин, аминопласт, дибутилфталат, петаэритрит, диметилфталат, ормалин.

Продукция завода применялась в атомной, ракетно-технической, самолётостроительной отраслях.

В 2001 году продукция завода насчитывала 44 наименования: изоляционная и электроизоляционная лента, пластикат ПВХ, продукция из фторопласта, плёнка ПВХ и т. д.

Влияние на экологию 
Член правления новосибирского отделения Союза архитекторов РФ Игорь Поповский вспоминал о заводе следующее:

Во время войны сюда перевезли «Химпласт». Он находился с подветренной стороны центральной части города и постоянно его заражал — 4 ПДК фенола делал. Еще в 50-х годах обсуждалось, что завод надо вынести за пределы города. Лично я школьником наблюдал так называемый «лисий хвост» — выброс стелющегося желто-оранжевого тумана, который уходил в сторону железной дороги… Я извиняюсь, конечно, может, это будет обидно для работников «Химпласта», но то, что он умер, — и слава богу.

Руководители 
 В. А. Лихачёв (1941—1942)
 И. Р. Барботин (1942—1945)
 В. А. Рогов (1945—1954)
 Ю. М. Миллер (1955—1958)
 Б. Г. Архаров (1958—1963)
 Г. В. Шибанов (1963—1976)
 Ю. А. Воробьёв (1976—1985)
 Э. В. Васильев (1985—?)

См. также 
 Сибиар

Примечания 

Предприятия Новосибирска
Железнодорожный район Новосибирска